Název Chmeliště má více sídel:
 Chmeliště (Vavřinec), část obce Vavřinec v okrese Kutná Hora
 Chmeliště (Dobré), část obce Dobré v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy